Kewet bezeichnet:

 Kewet Industri, ehemaliger dänischer Automobilhersteller
 Kewet EL Jet, Elektro-Fahrzeug
 Kewet Buddy, Elektro-Fahrzeug
 Kewet, Markenname des ehemaligen norwegischen Automobilherstellers Elbil Norge